Molekulska formula -{C11H14N4O4}- se može odnositi na:

 Doksofilin
 Forodesin